Als Grüne Moschee sind folgende Moscheen bekannt:
 Grüne Moschee (Yeşil Cami) in Bursa, Türkei
 Grüne Moschee (Bretten) in Bretten, Deutschland
 Grüne Moschee (Hong Kong) auf Hong Kong Island, China
 Grüne Moschee in Balch, Afghanistan, siehe Schrein von Khwaja Abu Nasr Parsa
 Grüne Moschee (Nablus) (al-Chadra-Moschee) in Nablus